nosna pregrada (septum nasi)
septum (stanična biologija)
srčana pregrada
interatrijalni septum
interventrikularni septum
septum primum
septum sekundum
orbitalna pregrada
oltarna pregrada